Ahrain ist der Ortsname von

 Ahrain (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Ahrain (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Ahrain (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Ortsteile des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern:
 Oberahrain
 Unterahrain, siehe Essenbach